Christen eller Christian Larsen kan henvise til flere personer:

 Christian Larsen (bokser) (født 1947) – en dansk bokser
 Christian Larsen (arkivar) (født 1974) – cand.mag., arkivar
 Christen Larsen (politiker) (1804-1875) – dansk gårdfæster og politiker, medlem af Folketinget
 Christian Larsen (maler) (1815-1890) – en dansk maler
 Christen Larsen (arkitekt) (1857-1930) – en dansk arkitekt